Stambolovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Stambolovo, kommun, Chaskovo, 
 Stambolovo (ort), Chaskovo, Obsjtina Stambolovo, 
 Stambolovo (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Slivo Pole, 
 Stambolovo (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Pavlikeni, 
 Stambolovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Ichtiman, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar